{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (88301) - || 2001 OQ2 || 17 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (88302) - || 2001 OO3 || 17 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (88303) - || 2001 OL6 || 17 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (88304) - || 2001 OC7 || 17 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (88305) - || 2001 OF8 || 17 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (88306) - || 2001 OG8 || 17 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (88307) - || 2001 OS11 || 18 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (88308) - || 2001 OL13 || 20 juli 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88309) - || 2001 OP17 || 17 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (88310) - || 2001 OP18 || 17 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (88311) - || 2001 OA19 || 17 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (88312) - || 2001 OC21 || 21 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (88313) - || 2001 OZ21 || 21 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (88314) - || 2001 OL30 || 19 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (88315) - || 2001 OA35 || 19 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (88316) - || 2001 OF37 || 20 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (88317) - || 2001 OJ38 || 20 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (88318) - || 2001 OM38 || 20 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (88319) - || 2001 OX41 || 22 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (88320) - || 2001 ON42 || 22 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (88321) - || 2001 OS43 || 23 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (88322) - || 2001 OZ43 || 23 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (88323) - || 2001 OJ45 || 16 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (88324) - || 2001 OP46 || 16 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (88325) - || 2001 OS47 || 16 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (88326) - || 2001 OA52 || 21 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (88327) - || 2001 OH54 || 21 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (88328) - || 2001 OL56 || 26 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (88329) - || 2001 OO57 || 19 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (88330) - || 2001 OQ57 || 19 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (88331) - || 2001 OO58 || 20 juli 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88332) - || 2001 OO60 || 21 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (88333) - || 2001 OV60 || 21 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (88334) - || 2001 OJ64 || 24 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (88335) - || 2001 OG66 || 22 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (88336) - || 2001 OX67 || 16 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (88337) - || 2001 OA68 || 16 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (88338) - || 2001 OR68 || 16 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (88339) - || 2001 OB70 || 19 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (88340) - || 2001 OE70 || 19 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (88341) - || 2001 OG70 || 19 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (88342) - || 2001 ON70 || 19 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (88343) - || 2001 OW70 || 19 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (88344) - || 2001 OR72 || 21 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (88345) - || 2001 OV72 || 21 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (88346) - || 2001 OA73 || 21 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (88347) - || 2001 OR73 || 21 juli 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (88348) - || 2001 OT75 || 24 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (88349) - || 2001 OU76 || 25 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (88350) - || 2001 OJ79 || 27 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (88351) - || 2001 OD83 || 27 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (88352) - || 2001 OJ86 || 22 juli 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88353) - || 2001 OC89 || 21 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (88354) - || 2001 OF96 || 23 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (88355) - || 2001 OG99 || 27 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (88356) - || 2001 ON99 || 27 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (88357) - || 2001 OX99 || 27 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (88358) - || 2001 OR100 || 27 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (88359) - || 2001 OX100 || 27 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (88360) - || 2001 OM103 || 29 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (88361) - || 2001 OJ104 || 30 juli 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88362) - || 2001 ON105 || 29 juli 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88363) - || 2001 OF107 || 29 juli 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88364) - || 2001 PK || 5 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (88365) - || 2001 PN2 || 3 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (88366) - || 2001 PG6 || 10 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (88367) - || 2001 PY8 || 11 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (88368) - || 2001 PO9 || 11 augustus 2001 || Ametlla de Mar || J. Nomen
|-
| (88369) - || 2001 PU11 || 11 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (88370) - || 2001 PQ14 || 15 augustus 2001 || Ametlla de Mar || J. Nomen
|-
| (88371) - || 2001 PF15 || 14 augustus 2001 || San Marcello || A. Boattini, M. Tombelli
|-
| (88372) - || 2001 PT17 || 9 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (88373) - || 2001 PB22 || 10 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (88374) - || 2001 PN22 || 10 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (88375) - || 2001 PB25 || 11 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (88376) - || 2001 PY26 || 11 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (88377) - || 2001 PK29 || 15 augustus 2001 || Emerald Lane || L. Ball
|-
| (88378) - || 2001 PH30 || 10 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (88379) - || 2001 PF34 || 10 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (88380) - || 2001 PQ40 || 11 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (88381) - || 2001 PU43 || 14 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (88382) - || 2001 PL49 || 13 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (88383) - || 2001 PO58 || 14 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (88384) - || 2001 PE61 || 13 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (88385) - || 2001 PV62 || 13 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (88386) - || 2001 PG63 || 13 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (88387) - || 2001 QT || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88388) - || 2001 QT2 || 16 augustus 2001 || Prescott || P. G. Comba
|-
| (88389) - || 2001 QC6 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88390) - || 2001 QP9 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88391) - || 2001 QU10 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88392) - || 2001 QY10 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88393) - || 2001 QK14 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88394) - || 2001 QJ16 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88395) - || 2001 QS16 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88396) - || 2001 QH17 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88397) - || 2001 QS17 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88398) - || 2001 QK21 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88399) - || 2001 QG22 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88400) - || 2001 QO23 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten